Ла Чика има више значења:

 Ла Чика (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чика (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чика (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чика (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику